

Théâtre 
  est une pièce de théâtre de W. Somerset Maugham écrite en 1926.

Cinéma 
 The Letter est un film de Jean de Limur, sorti en 1929.
 The Letter est un film de William Wyler, sorti en 1940.
 The Letter est un film sorti en 1982.
 The Letter est un film de Lee Jung-gook sorti en 1997.
 The Letter est un film de Jay Anania sorti en 2012.
 The Letters est un film de William Riead sorti en 2013.

Musique 
 The Letter est une chanson des Box Tops sortie en 1967.

Voir aussi